Кубок европейских чемпионов 1957/1958 — третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов, футбольного турнира среди европейских клубов, проводимого под эгидой УЕФА. Обладателем Кубка чемпионов стал испанский «Реал Мадрид», победивший в финале итальянский «Милан» со счётом 3:2.

Предварительный этап 

|}

1/8 финала 

|}

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

На следующий день после матча самолёт, на котором «Манчестер Юнайтед» возвращался домой, разбился под Мюнхеном. Погибли 23 человека (в том числе 8 футболистов и три члена тренерского штаба). Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» продолжил выступление в Кубке европейских чемпионов.

Полуфиналы 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1957/58 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1957/58 на сайте RSSSF 

1957
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году